Adelaide Filleul – scrittrice francese
 Philip Filleul – canottiere britannico
 Rosalie Filleul – pittrice francese